Seznam hvězd nejbližších Zemi je seřazen podle vzrůstající vzdálenosti od Země do vzdálenosti 5 parseků (16,308 světelných let). Včetně Slunce existuje v této vzdálenosti 66 hvězd zahrnujících 50 systémů.

Seznam nejbližších hvězd 
Hvězdy s hvězdnou velikostí větší než 6,5, a které tudíž nemohou být pozorovány pouhým okem, jsou v tmavošedých polích. Spektrální třída je zobrazena barvou hvězdné spektrální klasifikace. Paralaxa a vzdálenost od Země jsou v červených hodnotách pouze předběžné.

Poznámky:

H) Katalog Hipparcos.
Y) Yale Parallax Catalog.
S) Soderhjelm 1999.
T) Tinney 1996.
1) Objevené roku 2003; přesná vzdálenost ještě není známa.

Mapa nejbližších hvězd 
Následující mapa ukazuje polohu všech 32 hvězd do 14 světelných let od Slunce.

Související články 
 Seznam potenciálně obyvatelných exoplanet
 Alfa Centauri
 Mezihvězdný let

Externí odkazy 
 
 NStars database – NASA databáze hvězd do 25 pc od Země
 100 nejbližších hvězdných systémů
 Mapa 25 nejbližších hvězdných systémů
 Hvězdy do 100 světelných let

Seznamy hvězd
Hvězdy
Místní bublina